Hügel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl von Hügel
 Carl Karl Alexander Anselm von Hügel